Disco Inferno (album), een disco-album van The Trammps
 Disco Inferno (single), een disco-single van The Trammps
 Disco Inferno (50 Cent), een song van 50 Cent